Dit is een alfabetische lijst van germanismen. Erbij staan de Duitse oorsprong en het Nederlandse synoniem.

Zie ook
 Lijst van Duitse woorden en uitdrukkingen in de Nederlandse taal

Germanismen
Germanismen
Duits begrip